Enso OS est un système d’exploitation libre dérivé d'Ubuntu, et plus précisément de sa variante Xubuntu, proposant une interface graphique proche de celle de macOS.

Le projet fut lancé en 2017 par le gallois Nick Wilkins, toujours chef du projet.

Logiciel 
Ce système d'exploitation propose un environnement de bureau basé sur XFCE mais intégrant de nombreux éléments de l'environnement Pantheon d'Elementary OS.

De Pantheon, Enso OS hérite notamment :

 du gestionnaire de fenêtre Gala
 du lanceur d'application Panther (fork de Slingshot d'Elementary OS)
 d'AppHive (fork de AppCenter dElementary OS) comme interface du gestionnaire de paquets

Comme Elementary OS, Enso OS'' emploie par défaut le dock Plank'''.

Versions 
 Enso 0.1 “Seedling” : 4 mai 2017
 Enso 0.2 “Blossom” : 22 septembre 2018
 Enso 0.2.1 “Peach Blossoms” : 8 février 2018
 Enso 0.3 “Rabling Rose” : 22 juin 2018
 Enso 0.3.1 “Dancing Daisy” : 6 juin 2019
 Enso 0.4 "Singing Sunflower" : 26 septembre 2020

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Elementary OS
 Xubuntu
 XFCE

Liens externes 

 
 page Distrowatch
 site GitHub

Distribution dérivée d'Ubuntu

XFCE